Gallhof heißen folgende geographische Objekte:

 Gallhof (Gemeinde Bad Aussee), Ortschaft von Bad Aussee, Steiermark
 Gallhof (Meerbeck), Fachwerkhaus sowie ehemalige Wasserburg und Vorwerk bei Volksdorf, Gemeinde Meerbeck, Niedersachsen
 Gallhof (Vahrn), Ansitz in Vahrn, Südtirol

Gallhof ist der Familienname folgender Personen:
 Wilhelm Gallhof (1878–1918), deutscher Maler und Bildhauer